Turandot kan syfta på:

Turandot (Gozzi) – skådespel av Carlo Gozzi från 1772
Turandot (opera) – opera av Giacomo Puccini från 1926
Turandot (Busoni) – opera av Ferruccio Busoni från 1917
M/V Turandot – ett fartyg byggt för Walleniusrederierna